Tomodon – rodzaj węża z podrodziny Dipsadinae w rodzinie połozowatych (Colubridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Gujanie Francuskiej, Brazylii, Peru, Boliwii, Paragwaju, Argentynie i Urugwaju.

Systematyka

Etymologia 
 Tomodon:  tomos „ostry, tnący”, od τεμνω temnō „ciąć”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”.
 Opisthoplus: gr. οπισθιος opisthios „tylny”; οπλον hoplon „uzbrojenie, zbroja, duża tarcza ciężkiej piechoty greckiej lub hoplitów”. Gatunek typowy: Opisthoplus degener  (= Tomodon dorsatum ).
 Aproterodon: gr. negatywny przedrostek α a; προτερος proteros „przedni, z przodu”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”. Gatunek typowy: Aproterodon clementei  (= Tomodon dorsatum ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Tomodon dorsatus
 Tomodon ocellatus
 Tomodon orestes

Przypisy

Bibliografia 
 

Połozowate